Атгхария — топоним.

 Атгхария — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Атгхария — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Пабна.